Lambayecano – abitanti di Lambayeque (città)
Lambayecano – abitanti di Regione di Lambayeque